St. Felix steht für folgende Heilige:

 Felix und Constantia, 1. Jahrhundert
 Felix und Eusebius, 1. Jahrhundert
 Felix I., Papst im 3. Jahrhundert
 Felix von Nola, 3./4. Jahrhundert
 Felix und Adauctus, 3./4. Jahrhundert
 Felix und Regula, 3./4. Jahrhundert
 Felix von Afrika, 3./4. Jahrhundert
 Felix von Trier, 4. Jahrhundert
 Felix II. (Papst), Papst im 5. Jahrhundert
 Felix III., Papst im 6. Jahrhundert
 Felix von Burgund, 7. Jahrhundert
 Felix von Fritzlar, 8. Jahrhundert
 Felix von Valois, 12./13. Jahrhundert
 Felix von Cantalice, 16. Jahrhundert
 Felix von Nicosia, 18. Jahrhundert

Außerdem steht St. Felix für folgende geographische Objekte:

 St. Felix (Südtirol), Ort im Nonstal in Südtirol
 San Félix, kleine pazifische Insel, die zu den Desventuradas-Inseln gehört

Kirchen:
 St. Felix (Marling)
Siehe auch:
 Felixkirche